Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Ralts, Kirlia, Gardevoir i Gallade.

Ralts 

Ralts és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i tipus fada i evoluciona a Kirlia.

Kirlia 

Kirlia és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i tipus fada. Evoluciona de Ralts i evoluciona a Gardevoir o Gallade.

Gardevoir 

Gardevoir és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i tipus fada i evoluciona de Kirlia.

Gallade 

Gallade és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i tipus lluita i evoluciona de Kirlia.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 
 
 

Pokémon de tipus psíquic
Pokémon de tipus lluita
Pokémon de tipus fada